Peren kan syfta på:
 Perenner, en sorts fleråriga växter
 Peren (distrikt), ett distrikt i Indien